Le Grand Frère ou Grand Frère est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Grand Frère (Brother from the Same Planet),  de la saison 4 des Simpson diffusé en 1993 ;
 Le Grand Frère, film français de Francis Girod sorti en 1982 ;
 Le Grand Frère (), série télévisée américaine de Michael Landon diffusée entre 1981 et 1983 ;
 Le Grand Frère ou Pascal,le grand frère , émission de télévision française créée en 2006 ;
 Grand Frère, roman de Mahir Guven paru en 2017.

Voir aussi 
 Les Grands Frères (Role Models), film américain de David Wain sorti en 2008.